Blagden ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Blagden (1748–1820), britischer Arzt und Naturforscher
 Charles Otto Blagden (1864–1949), britischer Orientalist und Sprachwissenschaftler
 Christopher Blagden (* 1971), britischer Skirennläufer
 George Blagden (* 1989), britischer Theater- und Filmschauspieler